Marutea Nord, atoll des Tuamotu en Polynésie française.
 Marutea Sud, atoll des Tuamotu en Polynésie française.